Бушевка — название населённых пунктов.

 Бушевка — деревня в Дубровском сельсовете Речицкого района Гомельской области Беларуси.
 Бушевка — деревня в Морозовичском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.
 Бушевка — посёлок в Чеботовичском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.